AE poate fi:
 Emiratele Arabe Unite, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .ae, domeniu de internet de nivel superior, pentru Emiratele Arabe Unite

Acronime de două litere